

Geografia 
 Russia
Jana – fiume della Siberia Orientale, tributario del Mare di Laptev
Jana – fiume tributario del Mare di Ochotsk
Jana – centro abitato dell'Ol'skij rajon
 Tanzania
Jana – circoscrizione della regione di Shinyanga

Onomastica 
Jana – prenome femminile

Pagine correlate 
 Janna (disambigua)